Schmiemann ist der Familienname folgender Personen:

 August Louis Schmiemann (1869–1918), deutscher Bildhauer
 August Schmiemann (1846–1927), deutscher Bildhauer